Nattfödd () — четвёртый студийный альбом финской фолк-метал-группы Finntroll, выпущенный 19 апреля 2004 года лейблом Century Media.

Это второй и последний альбом Finntroll с вокалом Тапио Вильска (и единственный из двух, выполненный в металлическом стиле). На песню Trollhammaren был снят клип, и она стала одним из главных хитов группы.

Список композиций 
 «Vindfärd / Människopesten» (Путь Ветра/Человеческий Мор) — 5:36
 «Eliytres» (Элийтрес) — 3:46
 «Fiskarens Fiende» (Враг Рыбака) — 3:47
 «Trollhammaren» (Молот Тролля) — 3:32
 «Nattfödd» (Рождённый в ночи) — 4:51
 «Ursvamp» (Древний Гриб) — 2:02
 «Marknadsvisan» (Песнь Рынка) — 1:59
 «Det Iskalla Trollblod» (Ледяная Кровь Тролля) — 3:54
 «Grottans Barn» (Дети Пещеры) — 4:36
 «Rök» (Дым) — 2:23

Авторство 

Композитор большинства композиций — Тролльхорн (Хенри Сорвали), кроме:
 «Eliytres», «Fiskarens Fiende» и «Trollhammaren» — соавторы Тролльхорн и Тундра
 «Marknadsvisan» — соавторы Тролльхорн, Раута и Тундра
 «Rök» — Раута

Авторы текстов — Тролльхорн и Вильска:
 песни 1, 7, 8, 9 — Тролльхон
 песни 2, 3, 4, 5, 6 — Вильска
 композиция 10 — инструментальная

Состав группы 
 Тапио Вильска — вокал
 Тролльхорн (Хенри Сорвали) — клавишные
 Тундра (Сами Ууситало) — бас-гитара
 Раута (Микаэль Карлбом) — гитара
 Скример (Самули Понсимаа) — гитара
 Бист Доминатор (Саму Руотсалайнен) — ударные

Примечания 

2004
Альбомы Century Media Records
Альбомы Spinefarm Records